Les Éditions Privé sont une maison d'édition française créée en 2004 par Guy Birenbaum, Pierre-Louis Rozynès et Emmanuel Pierrat.

Elle est dirigée par Christophe Nzhie qui anime aussi les sociétés Jujurpa Media et Vandepub.

Historique 
Les éditions Privé se sont spécialisées dans la publication de documents tels que Madâme : Impossible conversation (de John Paul Lepers et Thomas Bauder), Infiltrés, 403 jours au cœur du PS et de l'UMP (de Baudouin Eschapasse et Aymeric Mantoux) ou encore Coluche, l'accident (écrit par Jean Depussé et Antoine Casubolo).

Cette maison d'édition a été reprise, depuis mai 2007, par les éditions Michel Lafon.

Notes et références 

Maison d'édition ayant son siège à Paris
Maison d'édition française disparue
Entreprise fondée en 2004